Криса — край якогось предмету, відігнута частина капелюха
 Криса — прізвище
 Криса — одна з назв пацюка
 Криса (перейшло із сталінського тюремного жаргону) — людина, яка краде у своїх, обманює своїх